Ping’an steht für:
 Ping’an (平安区), Stadtbezirk der Stadt Haidong in der chinesischen Provinz Qinghai

 Ping’an (Dawa) (平安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Ping’an (Honggu) (平安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Honggu in der chinesischen Provinz Gansu
 Ping’an (Ping’an) (平安镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Qinghai
 Ping’an (Qing’an) (平安镇), Großgemeinde im Kreis Qing’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Ping’an (Shulan) (平安镇), Großgemeinde der Stadt Shulan in der chinesischen Provinz Jilin
 Ping’an (Taobei) (平安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Ping’an (Yunyang) (平安镇), Großgemeinde im Kreis Yunyang in der chinesischen Provinz Chongqing
 Ping’an (Zhenba) (平安镇), Großgemeinde im Kreis Zhenba in der chinesischen Provinz Shaanxi

 Ping’an (Fengjie) (平安乡), Gemeinde im Kreis Fengjie in der chinesischen Stadt Chongqing
 Ping’an (Gongcheng) (平安乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Gongcheng im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Ping’an (Jiao) (平安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Ping’an (Pengshui) (平安乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui in der chinesischen Stadt Chongqing
 Ping’an (Qu) (平安乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ping’an (Yuechi) (平安乡), Gemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ping’an (Zhangjiachuan) (平安乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Zhangjiachuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Ping’an (Zhangwu) (平安乡), Gemeinde im Kreis Zhangwu in der chinesischen Provinz Liaoning

 Ping’an (Changqing) (平安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changqing in der chinesischen Provinz Shandong
 Ping’an (Liangyuan) (平安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liangyuan in der chinesischen Provinz Henan
 Ping’an (She) (平安街道), Straßenviertel im Kreis She in der chinesischen Provinz Hebei
 Ping’an (Shehong) (平安街道), Straßenviertel der Stadt Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ping’an (Xinglongtai) (平安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinglongtai in der chinesischen Provinz Liaoning